L'Exorciste est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 L'Exorciste (The Exorcist), roman de William Peter Blatty (1971)
 L'Esprit du mal (Legion), suite du roman, écrit par William Peter Blatty (1983)

Cinéma 
 L'Exorciste (The Exorcist) est une série de films américaine adaptée du roman de William Peter Blatty :
 L'Exorciste (The Exorcist), premier volet de William Friedkin (1973).
 L'Exorciste 2 : L'Hérétique (Exorcist II: The Heretic), deuxième volet de John Boorman (1977).
 L'Exorciste, la suite (The Exorcist III: Legion), troisième volet de William Peter Blatty (1990).
 L'Exorciste : Au commencement (Exorcist: The Beginning), quatrième et dernier volet de Renny Harlin (2004).
 Dominion: Prequel to the Exorcist est un film américain réalisé par Paul Schrader et une version alternative du quatrième volet de la série (2005).
 L'Exorciste chinois (Gui da gui) est un film hongkongais réalisé par Sammo Hung (1980).

Télévision 
 L'Exorciste (The Exorcist) est une série télévisée américaine développée par Jeremy Slater, faisant suite à la série de films et diffusée depuis 2016 sur le réseau Fox.

Comics 
 L'Exorciste (Devil-Slayer) est un super-héros de l'univers de Marvel Comics.